

Santi e beati 
Grato di Forlì – (IV secolo) diacono, collaboratore del vescovo San Mercuriale
Grato di Aosta – (V secolo) vescovo di Aosta, celebrato il 7 settembre
Grato di Oloron – († 506) vescovo di Oloron, celebrato l'11 ottobre
Grato martire – († 302) martirizzato con Giulio, Potamia, Felice, Crispino e altri, celebrato il 5 dicembre
Grato di Chalon – († 652) vescovo di Chalon-sur-Saone, celebrato l'8 ottobre

Località italiane 
 San Grato – frazione dei comuni di Lodi e Montanaso Lombardo
San Grato dei Garelli – frazione del comune di Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo

Altro 
Eremo di San Grato – nel comune di Charvensod, in Valle d'Aosta

Note